Энергоиздат — название издательства «Энергия» до 1963 года.
 Энергоиздат — советское издательство, образованное в 1981 году после объединения издательств «Энергия» и «Атомиздат».